Robert Brian Dilts  (21 de Março de 1955) é autor, trainer e consultor de PNL (Programação Neurolinguística). Vem trabalhado no desenvolvimento da PNL desde a sua criação em 1975 por John Grinder e Richard Bandler.

Ligações externas

Robert Dilts no Google livros
Encyclopedia of Systemic NLP

Escritores dos Estados Unidos
Autores de PNL